Паппас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Паппас, Айк (1933—2008) — американский репортёр, корреспондент телеканала CBS News.
 Паппас, Джордж (род. 1942) — американский философ и историк философии греко-английского происхождения.
 Паппас, Крис (род. 1980) — американский ресторатор и политик-демократ.
 Паппас, Майк (род. 1960) — американский политик-республиканец, член Палаты представителей США от штата Нью-Джерси (1997—1999).
 Паппас, Мария (род. 1949) — американский социолог, юрист и политик, казначей округа Кук (Иллинойс).
 Паппас, Робин (род. 1950) — американская актриса и музыкальный продюсер.
 Паппас, Стефан (род. 1950) — американский архитектор, бизнесмен и политик-республиканец.
 Паппас, Сэнди (род. 1949) — американский политик, президент и член Сената Миннесоты.
 Паппас, Том (род. 1976) — американский легкоатлет-многоборец.
 Паппас, Христос (род. 1962) — греческий политик.
 Паппас, Эммануил (1772—1821) — греческий революционер, вождь Греческой революции 1821 года.
 Паппас, Яннис — американский стендап-комик греческого происхождения.

См. также 
 Папас